Hilbe ist der Nachname von:
 Albert Hilbe (1822–1898), österreichischer Ingenieur für Wasserbau und Gasunternehmer, der in Brescia wirkte
 Alexander Hilbe (* 1965), Schweizer Saxophonist 
 Alfred Hilbe (1928–2011), von 1970 bis 1974 Regierungschef des Fürstentums Liechtenstein
 Gregor Hilbe (* 1968), Schweizer Jazzmusiker
 Joseph Hilbe (1944–2017), US-amerikanischer Statistiker und Philosoph
 Wolfgang Hilbe (1966 - ), österreichischer Internist und Onkologe

Hilbe ist eine Bezeichnung für:
 Dorfteiche oder Viehtränken auf der Schwäbischen Alb, siehe Hüle